Терновская (шахта) — многозначный термин.
 Терновская (шахта, Кривой Рог)
 Терновская (шахта, Терновка)